Haliartus är ett släkte av insekter. Haliartus ingår i familjen Tropiduchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Haliartus